Un templo de Isis es un santuario dedicado a la adoración de la diosa Isis. También es conocido como iseum en latín o iseion en griego). Hubo algunos en Egipto y en diferentes países, fundamentalmente de la cuenca del Mediterráneo:

Egipto 
 Templo de Isis en Antirhodos (Alejandría).
 Templo de Isis en Behbeit el-Hagar.
 Templo de Isis en Deir el-Shelwit (Luxor).
 Templo de Isis en File.

Alemania 
 Templo de Isis y de Magna Mater en Maguncia.

España 
 Templo de Isis en Cartago Nova, actual (Cartagena).
 Templo de Isis en Itálica (provincia de Sevilla).
 Templo de Isis en Baelo Claudia (provincia de Cádiz).

Grecia 
 Templo de Isis en Atenas.
 Templo de Isis en Delos.

Hungría 
 Templo de Isis en Szombathely, reconstruido.

Italia 
 Templo de Isis en Benevento.
 Templo de Isis (Campidoglio), Roma.
 Templo de Isis en Eretria (Isla de Eubea).
 Templo de Isis y Serapis en el Campo de Marte (Roma).
 Templo de Isis en Florencia.
 Templo de Isis en Pompeya.

Véase también 
 Iseum

Isis
Isis
Templos de Isis